Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Амелі Моресмо виграла титул, перемігши у фіналі Аманду Кетцер з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (фінал)
 n/a
  Амелі Моресмо (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Паола Суарес (3-тє коло)
  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Єлена Докич (3-тє коло)
  Гала Леон Гарсія (2-ге коло)
  Генрієта Надьова (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

2001
Тур WTA 2001